Deze lijst van voetbalinterlands is een overzicht van alle officiële voetbalwedstrijden tussen de nationale teams van Kenia en Tanzania. De landen speelden tot op heden 46 keer tegen elkaar. De eerste ontmoeting was een wedstrijd op 9 oktober 1967 tijdens de CECAFA Cup 1967 in Nairobi. Het laatste duel, een vriendschappelijke wedstrijd, werd gespeeld in Nairobi op 15 maart 2021.

Wedstrijden

Samenvatting 

Tanzania
Kenia